Варга — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:
 Варга, Бела (1889—1969) — австро-венгерский и венгерский борец греко-римского стиля.
 Варга, Дачиан (род. 1984) — румынский футболист.
 Варга, Евгений Самуилович (1879—1964) — советский экономист, академик, теоретик марксизма.
 
 Варга, Илона (1910—1973) — венгерская фехтовальщица-рапиристка.
 
 Варга, Йожеф (род. 1988) — венгерский футболист.
 Варга, Каталина (1802 — ?) — предводительница крестьянского движения в Западной Трансильвании.
 Варга, Кристина (род. 1996) — венгерская пловчиха в ластах.
 Варга, Кшиштоф (род. 1968) — польский прозаик.
 
 Варга, Сабольч (род. 1995) — венгерский футболист.
 Варга, Станислав (род. 1972) — словацкий футболист.
 Варга, Степан Адальбертович (род. 1942) — советский футболист.
 Варга, Тибор — скрипач.
 
 Варга, Эрик (род. 1976) — словацкий стрелок.
 Варга, Юдит (род. 1980) — венгерская женщина-политик и юрист.
 Варга, Юлиан Андреевич (1890—1959) — советский и венгерский военный деятель, участник обеих мировых войн, генерал-лейтенант Венгерской народной армии.
 Варга, Янош (1939—2022) — венгерский борец греко-римского и вольного стилей.